Kammerphilharmonie steht für:
 Bayerische Kammerphilharmonie
 Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
 Kammerphilharmonie Leipzig
 Kammerphilharmonie Mariupol
 Mitteldeutsche Kammerphilharmonie
 Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg
 Wiener Kammerphilharmonie

Siehe auch:
Kammerorchester